Unité urbaine de Valence, située dans la Drôme ;
 Unité urbaine de Valence, située dans le Tarn-et-Garonne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités